Miejscowości w USA:
 Brookville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Brookville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Brookville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Brookville – miejscowość w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Brookville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Brookville (ang. Brookville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Brookville (ang. Brookville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Brookville (ang. Brookville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
Miejscowości w Kanadzie:
 Brookville – dawna nazwa miejscowości Woodvale w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby